Бурдах () — немецкая фамилия.

 Бурдах, Конрад (1859—1936) — немецкий филолог, литературовед и историк искусства.
 Бурдах, Фридрих (1776—1847) — немецкий анатом и физиолог.

Топоним 
 Бурдах  — остров в русле р. Адыча, координаты 67°05'	135°51', 
 Бурдах  — урочище на левом берегу р. Адыча,  , координаты 67°32'	135°27', 
 Бурдах  — река левый приток р. Мунакан ,, координаты 67°08'	118°39', 
  Бурдах  — река, правый приток р.Оюн-Юряге, координаты 67°59'	134°14', 
 Бурдах  — озеро в южной части Колымской низменности, правобережье р.Седедема , координаты 67°00'	151°32', 
 Бурдах  — озеро в юго-западной части Колымской низменности, южнее оз.Эбе , координаты 67°22'	151°40', 
 Бурдах  — урочище на правом берегу р.Татта, координаты 62°52'	133°37', 
 Бурдах  — озеро на левом берегу р.Чондон , координаты 70°36'	139°02', 
 Бурдах  — озеро северо-восточнее устья р.Унарба-Ся, координаты 68°25'	154°21',  
 Бурдах  — река, левый приток р.Олдон , координаты 60°42'	112°55', 
 Бурдах  — урочище на левом берегу р.Илин-Дели ,, координаты 61°51'	117°33', 
 Бурдах  — остров в русле р.Лена , координаты 60°52'	125°46', 
 Бурдах  — река, правый приток р. Хатынгнах , координаты 66°47'	135°07', 
 Бурдах  — река, правый приток р.Ламуйка , координаты 68°55'	107°59', 
 Бурдах  — река, левый приток р.Летняя, координаты 66°58'	155°10', 
 Бурдах  — урочище, в правобережье нижнего течения р.Гонюха , координаты 65°32'	150°42', 
 Бурдах  — озёра в левобережье р. Хастах , координаты 67°19'	135°58', 
 Бурдах  — река, правый приток р. Адыча, координаты 67°06'	135°51',

См. также 
 Бурда

Примечания